

Patronymes 

 Dirk van Haaren (1878-1953), un peintre néerlandais ;
 Heinz van Haaren (né en 1940), un footballeur néerlandais ;
 Ricky van Haaren (né en 1991), un footballeur néerlandais.

Toponymes 

 Haaren est une commune néerlandaise

Autre 
Haaren peut également faire référence à :
 Ackermans & van Haaren, une entreprise belge